Blattschnitt steht für:
 Blattschnitt (Kartografie), die Einteilung eines Kartenwerkes in einzelne Kartenblätter
 Blattschnitt (Pflanzen), in der Gärtnerei (vor allem bei Bonsais) eine Technik, um den Austrieb anzuregen
 Blattschnitt (Heraldik), ein Heroldsbild